Balkanpokal steht für:

 Balkanpokal, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften aus südosteuropäischen Ländern
 Balkanpokal (Frauen-Handball), Handballwettbewerb für Frauen-Nationalmannschaften
 Balkanpokal (Männer-Handball), Handballwettbewerb für Männer-Nationalmannschaften

Siehe auch:
 Balkan-Cup, von 1929 bis 1980 stattfindender Wettbewerb für Fußballnationalmannschaften der Balkanregion
 Balkan Cup